gromada Międzylesie (powiat bystrzycki)
 gromada Międzylesie (powiat turecki)
 gromada Międzylesie (powiat wągrowiecki)
 gromada Międzylesie (powiat włoszczowski)

także:
 gromada Międzylesie-Południe (powiat bystrzycki)
 gromada Międzylesie-Północ (powiat bystrzycki)

zobacz też:
 Gromada Międzyleś